Autostrada A24 in Germania
 Autostrada A24 in Italia
 Autostrada A24 in Portogallo
 Autostrada A24 in Svizzera